Ще́пкин (Ще́пкина) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Щепкин 
 Щепкин, Алексей Иванович (1919—1940) — участник советско-финской войны 1939—1940 годов, Герой Советского Союза.
 Щепкин, Андрей (род. 1965) — советский, украинский и испанский гандболист.
 Щепкин, Вячеслав Николаевич (1863—1920) — русский славист, языковед, палеограф и историк древнерусского искусства.
 Щепкин, Герман Яковлевич (1906—1980) — советский физик, лауреат Сталинской премии.
 
 Щепкин, Евгений Николаевич (1860—1920) — русский историк, педагог и общественный деятель.
 
 Щепкин, Михаил Семёнович (1788—1863) — русский актёр.
 
 Щепкин, Павел Степанович (1793—1836) — русский математик, педагог, профессор.



Населённые пункты 
 Щепкин — хутор в Волоконовском районе Белгородской области России.
 Щепкин — хутор в Ольховском районе Волгоградской области России.
 Щепкин — посёлок в Аксайском районе Ростовской области России.

См. также 
 Улица Щепкина